Latosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Latosaari (ö i Egentliga Finland, Åbo),  (27 ha)
2. Latosaari (ö i Österbotten), Vasa,  (3 ha)
3. Latosaari (ö i Norra Österbotten, Ylivieska),  (0 ha)
4. Latosaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki, lat 62,96, long 23,04),  (0 ha)
5. Latosaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki, lat 63,29, long 23,38), 
6. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,03), 
7. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,46, long 24,21),  (1 ha)
8. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,55, long 24,51),  (1 ha)
9. Latosaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä),  (3 ha)
10. Latosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 28,94),  (2 ha)
11. Latosaari (ö i Satakunta, Björneborg),  (1 ha)
13. Latosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,21, long 23,68),  (1 ha)
14. Latosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,02, long 24,44),  (1 ha)
15. Latosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,63),  (6 ha)
16. Latosaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand),  (1 ha)
17. Latosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,64, long 27,56),  (0 ha)
18. Latosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,29, long 26,50),  (2 ha)
19. Latosaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,01, long 27,47),  (1 ha)
20. Latosaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (4 ha)
21. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 23,39),  (1 ha)
22. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,33, long 23,71),  (0 ha)
24. Latosaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (0 ha)
25. Latosaari, Salo,  (8 ha)
26. Latosaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (2 ha)
27. Latosaari (ö i Egentliga Tavastland), Forssa,  (1 ha)
28. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,80, long 23,81),  (0 ha)
29. Latosaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland),  (2 ha)
30. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,68, long 24,21),  (1 ha)
31. Latosaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,69, long 24,67),  (10 ha)
33. Latosaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (0 ha)
34. Latosaari (ö i Viitasaari, Ilmolahti),  (3 ha)
35. Latosaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar